Бамбуров — русская фамилия:
 Бамбуров, Виталий Григорьевич — российский учёный.
 Бамбуров, Владимир Федорович — советский военачальник.
 Бамбуров, Сергей Никонорович — Герой Советского Союза.